Сезон НХЛ 2016/2017 стартовал 12 октября 2016 года и стал юбилейным 100-м (99-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги. Также своё столетие отмечает клуб «Торонто Мейпл Лифс». Этот сезон стал для «Детройт Ред Уингз» последним на «Джо Луис Арене», после чего команда переехала на новый стадион «Литтл Сизарс-арена».

Победителем регулярного чемпионата, второй раз подряд и третий в своей истории стал клуб «Вашингтон Кэпиталз». Матчи плей-офф стартовали 12 апреля 2017 года. Обладателем Кубка Стэнли второй год подряд стал клуб «Питтсбург Пингвинз», который в финальной серии в шести матчах обыграл «Нэшвилл Предаторз».

Драфт 

Драфт НХЛ прошёл с 24 по 25 июня 2016 года в Буффало, штат Нью-Йорк, на домашней арене клуба «Баффало Сейбрз» — «Фёрст Ниагара-центр». Под общим 1-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» был выбран американский нападающий Остон Мэттьюс.

Нововведения и изменения

Потолок зарплат 
На сезон 2016/17 лига установила верхний предел фонда оплаты команд на уровне $73 млн., а нижний равен $54 млн.

Переезд «Ойлерз» на новую арену 
Сезон 2015/16 стал для «Эдмонтон Ойлерз» последним на арене «Рексал Плэйс». Перед стартом сезона 2016/17 «Эдмонтон» переехал на новую арену «Роджерс Плэйс».

«Бай-уик» 
В течение регулярного чемпионата каждая команда получает 5-дневную паузу, в ходе которой запрещён игровой и тренировочный процесс.

Тренерские перестановки

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 12 октября 2016 года четырьмя матчами, а завершился 9 апреля 2017 года.

Матчи на открытом воздухе 

В сезоне 2016/17 команды НХЛ провели четыре матча на открытом воздухе. Первый из них состоялся 23 октября 2016 года на стадионе «Инвесторс групп-филд» в Виннипеге, где в матче «Классики наследия» «Виннипег Джетс» сыграли с «Эдмонтон Ойлерз». В рамках празднования 100-летия НХЛ и клуба «Торонто Мейпл Лифс» 1 января 2017 года на стадионе «Бимо Филд» «Торонто» принимал «Детройт Ред Уингз». На следующий день после «Столетней классики» на «Буш-стэдиум» в Сент-Луисе состоялся матч «Зимней классики» между местными «Блюз» и «Чикаго Блэкхокс». «Стадионная серия» в 2017 году состояла из одного матча в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на стадионе «Хайнц-филд» «Филадельфию Флайерз».

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд 2017 прошёл 29 января в Лос-Анджелесе, на домашней арене «Лос-Анджелес Кингз» — «Стэйплс-центр».

Турнирное положение команд 
 по итогам регулярного чемпионата согласно официальному сайту НХЛ.

Восточная конференция

Западная конференция 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;
 p — обладатель Президентского кубка;
 z — победитель конференции;
 у — чемпион дивизиона.

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Количество сыгранных матчей (преимущество получает команда, проведшая на данный момент меньше встреч, с учетом потерянных очков).
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО».
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты "лишних" домашних игр в этом случае также не учитываются).
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб.

Статистика игроков 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки

Три звезды недели

Три звезды месяца

Лучший новичок месяца

Достижения

Последний сезон

Плей-офф 

Всего в плей-офф участвуют 16 команд, по 8 от каждой конференции. Команды, занявшие первые три места в каждом из дивизионов, автоматически проходят в плей-офф. Оставшиеся четыре команды, по две из каждой конференции, добираются по очкам, получая уайлд-кард. В первом раунде победители дивизионов играют с обладателями уайлд-кард, а команды, занявшие в своих дивизионах вторые и третьи места, играют между собой. В первых двух раундах преимущество домашнего льда имеет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. На стадии финалов конференций и финала Кубка Стэнли преимущество льда у команды, набравшей большее количество очков (или лучшей по дополнительным показателям при равенстве очков). Во втором раунде не проводится процедура перепосева команд. Каждая серия состоит максимум из семи игр и ведётся до четырёх побед, в формате -Д--Г-Д-Г-Д.

Призы и награды 

Церемония вручения наград состоялась 21 июня 2017 года в Лас-Вегасе.

Командные

Индивидуальные

Символические сборные Всех звёзд

См. также 
 Кубок мира по хоккею с шайбой 2016
 Список наград Национальной хоккейной лиги
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания 

Сезоны НХЛ
НХЛ в сезоне 2016/2017
2016 год в хоккее
2017 год в хоккее